Partido de Chacabuco kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Partido de Chacabuco (kommun i Argentina), Buenos Aires, 
 Chacabuco (kommun), Chaco, 

Robotskapade Argentinaförgreningar